Riksdag – assemblea parlamentare della Svezia
Riksdag – dizione, in lingua svedese, dell'Eduskunta (assemblea parlamentare della Finlandia)
Riksdag degli Stati – assemblea parlamentare svedese dal 1486 al 1866